Rhénan ou rhénane peut désigner :
ce qui est relatif à la Rhénanie
 Province de Rhénanie
 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
 Rhénanie-Palatinat

Animaux 
Rhénan sang-chaud
Trait de Rhénanie, aussi appelé « Rhénan », « Rhénan sang-froid », « Rhénan-belge », « Rhénan-westphalien », « trait lourd du Rhin », « rhénan de trait lourd »
Rhénane, une appellation de la poule de Rhénanie

Autre 
 « Rhénanes », une série de poèmes dans le recueil de poésie Alcools

Voir aussi 

 Rhenanida
 Rhin